Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1962 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1961/62, 2-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Один из трёх финалов в истории Кубка обладателей кубков УЕФА, который был переигран. Первый финальный матч состоялся 10 мая 1962 года, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В матче встретились испанский «Атлетико Мадрид» и итальянская «Фиорентина». Переигровка матча прошла 5 сентября 1962 года, на стадионе «Некарштадион» в Штутгарте.

Отчёты о матчах

Финал

Переигровка

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1961/1962

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1962
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1962 года
Сентябрь 1962 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1962
Кубок обладателей кубков УЕФА 1962
События 10 мая
События 5 сентября
Международные спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1962 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии
Международные соревнования по футболу в Германии
Спорт в Германии в 1962 году
Международные спортивные соревнования в Штутгарте